Poroszló, foglalkozás
Poroszló, település Heves megyében
Poroszló vasútállomás